

Personnalités 

 Adam Hess (1981-), joueur américain de basket-ball.
 Anton Hess (1838-1909), sculpteur bavarois.
 Annette Hess (1967-),  romancière et scénariste allemande.
 Daniel Hess (1965-), compositeur suisse.
 Erich Hess (1981-), personnalité politique suisse et président des Jeunes UDC.
 Ernst Moritz Hess (1890-1983), juge allemand.
 Erika Hess (1962-), championne suisse de ski alpin.
  (1907-1983), scientifique allemand.
 Prix Gerhard-Hess, distinction scientifique allemande.
 Germain Henri Hess (1802-1850), chimiste et médecin suisse.
 Harry Hess (1906-1969), géologue américain.
 Heinrich Maria von Hess (1798-1863), peintre prussien.
 Hubert Hess, musicien et animateur de télévision français.
 Ilse Hess (1900-1995), écrivaine allemande.
 Joan Hess (1949-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier.
 Johann Hess (1741-1828), théologien protestant suisse.
 Johnny Hess (1915-1983), chanteur suisse francophone.
 Jonas Ludwig von Heß (1756-1823), écrivain allemand. 
 Kathryn Hess (1967-), mathématicienne américaine.
 Markus Hess (1960-), pirate informatique allemand.
 Michael Anthony Hess (1952-1995) un juriste américain d'origine irlandaise.
 Moses Hess (1812-1875), philosophe socialiste allemand.
 Myra Hess (1890-1965), pianiste britannique.
 Otto Hess, homme politique suisse.
 Paul Hess (1952-), chef d'orchestre, pianiste et dessinateur de nationalités suisse et américaine.
 Peter Hess (1948-), homme politique et avocat d'affaires suisse.
 Peter (von) Hess (1792-1871), peintre allemand. 
 Rémi Hess (1947-), écrivain français, sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'université de Paris VIII, spécialiste de l'analyse institutionnelle.
 Rudolf Hess (1894-1987), nazi condamné au cours du procès de Nuremberg
 Sara Hess (19??-), scénariste et productrice américaine.
 Seymour Hess (1920-1982), Astronome et planétologue des États-Unis
 Tobias Hess (1558-1614), juriste allemand
 Victor Franz Hess (1883-1964) (autrichien naturalisé américain en 1944), lauréat en 1936 du prix Nobel de physique.
 Walter Rudolf Hess (1881-1973) (Suisse), lauréat en 1949 du prix Nobel de médecine.
 Wilhelm Heß (1907-1997), général allemand
 Wilhelm Heß (1841-1918), zoologiste prussien
 Willy Hess (1859–1939), violoniste allemand.
 Willy Hess (1906-1997), musicologue et compositeur suisse.
 Wilmot N. Hess (1926–2004), physicien américain.
 Wolf Rüdiger Hess (1937-2001), fils de Rudolf Hess

Entreprises 
 Hess, constructeur suisse de bus.
 Hess, fabricant de luminaires.
 Hess Corporation, entreprise pétrolière américaine.

Toponymes 
 Hess Creek, cours d'eau d'Alaska, affluent du Yukon dans la Région de recensement de Yukon-Koyukuk.

Ouvrages 
 HESS, observatoire de rayons gammas.